National Soccer League 1983 – siódma edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W siódmym sezonie wystąpiło 16 drużyn, tytuł mistrzowski zdobyła drużyna St. George Saints. Pierwszy sezon, w którym za zwycięstwo przyznawano 3 punkty.

Uczestnicy sezonu 1983 
Adelaide City
APIA Leichhardt Tigers
Brisbane City FC
Brisbane Lions
Canberra City FC
Heidelberg United
Footscray JUST
Marconi Fairfield
Newcastle KB United 
Preston Lions FC
South Melbourne FC
St. George Saints
Sydney City
Sydney Olympic
West Adelaide
Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

 a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1982. 
b) Uwagi: 1 Newcastle KB United w roku 1984 został rozwiązany, a jego licencja na grę NSL przejął klub Adamstown Rosebuds FC, który w lidze krajowej występował jako Newcastle Rosebud United.

MISTRZ AUSTRALII 1983

St. George Saints PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Joe Watson (Sydney City) 
Trener roku: Frank Arok (St. George Saints)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 17 sierpnia 2010].

National Soccer League
Australia w XX wieku
1983 w piłce nożnej